

Вальбах — громада в землі Рейнланд-Пфальц
 Вальбах — громада в землі Тюрингія

Валльбах — громада в кантоні Ааргау